Enric I de Luxemburg o Enric V de Baviera (?- 1026), comte a Luxemburg (998 -1026) i duc de Baviera (1004 -1009 i 1017 -1026) 
 Enric II de Luxemburg o Enric VII de Baviera (? - 1047), comte de Luxemburg (1026 -1047) i duc de Baviera (1042 -1047)
 Enric III de Luxemburg, (?- 1096), va ser comte a Luxemburg (1086-1096)
 Enric IV de Luxemburg (~1112 - Echternach, 1196), Comte de Luxemburg (1136 -1189) i Comte de Namur (1139 -1189)
 Enric V de Luxemburg comte 1247 - 1281 
 Enric VI de Luxemburg 1281 - 1288 
 Enric VII de Luxemburg 1288 - 1313 
 Enric I de Luxemburg, (Castell de Betzdorf, Luxemburg, 1955), Gran Duc de Luxemburg i membre de la dinastia dels Borbó-Nassau.